Tamally Ma'ak est le dix-huitième album studio du chanteur égyptien Amr Diab, sorti le . Il est composé de dix titres.

Composition 

Dans cet album, Amr Diab explore un genre musical en vogue : celui du pop latino. Ainsi, il nous offre deux grands tubes à savoir Tamally Ma'ak, chanson universellement connue et traduite dans plusieurs langues, et Seneen. L'album contient aussi une chanson rock latino (Alby Ekhtarak) avec des riffs du guitare qui nous rappelle Carlos Santana, une ballade latine (Ba'ateref) où Amr fait appel à toute la force de sa voix et une chanson qui mélange les ressources de la musique latine à la musique techno (El Allem Allah). L'autre moitié de l'album est consacré à une variété de chansons faisant usage des rythmes musicaux arabe et égyptien.

Liste des chansons

Production 
Mixage : Amir Mahrous
Instruments à cordes : Yehia El Mogy 
 Digital Master : Tarek Madkour
 Photographie de la couverture : Mohamed Gabr
 Design de la couverture : Khaled Roshdy

Notes et références

Liens externes 

Musique égyptienne
Album musical sorti en 2000